Europese heksenvervolging
 Heksenjacht, overzichtsartikel van heksenvervolging binnen en buiten Europa